Lorenzo Frizzera – chitarrista italiano
 Sandra Frizzera – scrittrice e giornalista italiana